Zoar (Terra Nova e Labrador) — comunidade canadense da província de Terra Nova e Labrador
 Zoar (Ohio) — vila localizada no estado de Ohio, Estados Unidos
 Zoar (Wisconsin) — região censo-designada localizada no estado de Wisconsin, Estados Unidos
 Zoar (localidade bíblica) — cidade mencionada na Bíblia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de religião